Национальная премия за образцовую карьеру имени Гаэта́но Шире́а () или просто Премия Ширеа — ежегодная итальянская футбольная награда. Вручается футболистам старше 30 лет, играющим в чемпионате Италии и являющим собой образец достойного поведения и приверженности принципам честной игры. Названа в честь Гаэтано Ширеа (1953—1989), трагически погибшего игрока «Ювентуса» и сборной Италии, известного, помимо футбольного мастерства, своим джентльменским поведением. Лауреат выбирается голосованием итальянских спортивных журналистов.

Учреждена в 1992 году муниципалитетом Чинизелло-Бальсамо в сотрудничестве с Союзом итальянских спортивных изданий () и Объединением спортивных журналистов Ломбардии () для популяризации принципов fair play. Вручение награды приурочено к проведению ежегодного юношеского футбольного турнира — мемориала Гаэтано Ширеа.

Традиционно в номинацию включались только итальянские игроки, однако в 2010 году было принято решение о возможности вручения приза иностранцам, играющим в Серии А не менее 10 лет. Первым иностранцем, получившим премию, стал аргентинец Хавьер Санетти, c 1995 года (15 лет на момент вручения) выступающий за миланский «Интернационале» и с 1999 года носящий его капитанскую повязку.

Лауреаты

См. также 
 Футбольные награды
 Футболист года в Италии

Примечания

Ссылки 
 Premio nazionale carriera esemplare «Gaetano Scirea» 
 Unione Stampa Sportiva Italiana  

Ширеа, премия
Награды, появившиеся в 1992 году
Награды по алфавиту

 